José Manuel Blecua Teijeiro (1913-2003), philologue et universitaire espagnol.
Stéphane de La Nicollière-Teijeiro